Марсело «Марселиньо» Тьеппо Уэртас (; родился 25 мая 1983 года в Сан-Паулу, Бразилия) — бразильский профессиональный баскетболист, выступающий за баскетбольный клуб «Иберостар Тенерифе». Играет на позициях атакующего и разыгрывающего защитника.

Карьера

Клубная 
Начинал карьеру Уэртас в молодёжной команде «Пинейрос» в Бразилии. В 2002 году дебютировал за первую команду «Паулистано» в чемпионате Бразилии. Затем сезон провёл в команде «Сан-Паулу». В 2004 году перебрался в Испанию, где три сезона выступал за «Ховентут». В 2005 году пробовал себя в НБА, однако не был выбран на драфте.

В сезоне 2007-08 перешёл в «Бильбао». Затем один сезон провёл в клубе «Фортитудо» итальянской лиги. В августе 2009 года подписал трехлетний контракт с испанским клубом «Баскония». 9 августа 2011 года подписал четырехлетний контракт с испанской «Барселоной».

Международная 
Марсело Уэртас — игрок национальной сборной Бразилии. В составе сборной становился чемпионом Панамериканских игр 2007 года, дважды выигрывал чемпионат Америки (2005, 2009). Чемпион Южной Америки (2005).

Достижения

Международные 
  Бразилия
 Чемпион Америки : 2005, 2009
 Серебряный призёр чемпионата Америки : 2011
 Чемпион Панамериканских игр : 2007
 Чемпион Южной Америки : 2006

Клубные 
  Ховентут
 Обладатель Кубка вызова : 2005/2006
  Баскония
 Чемпион Испании : 2009/2010
  Барселона
 Чемпион Испании : 2011/2012
 Обладатель Испанского Суперкубка : 2011
 Обладатель Кубка Испании : 2013

Индивидуальные 
 Участник сборной всех звёзд чемпионата Испании : 2007/2008, 2010/2011

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Draftexpress.com

Баскетболисты Бразилии
Игроки БК «Ховентут»
Игроки БК «Бильбао»
Игроки БК «Фортитудо» Болонья
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Барселона»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки БК «1939 Канариас»
Игроки сборной Бразилии по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года